Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oklahoma City du 15 au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Fendick, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Zina Garrison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1993
Tennis en février 1993